El signo puede referirse:

a signo como representación gráfica: dibujo o esquema simple.

En sentido figurado:

Lingüística 
a signo lingüístico, concepto abstracto de la semántica lingüística;
a signo de interrogación, signo de puntuación que denota una pregunta; 
a signo de puntuación, herramienta de la escritura cuya función es hacer más entendible un texto; 
a signo diacrítico, un signo gráfico que confiere a los signos escritos un valor especial;

Matemáticas 
a signo, propiedad de un número (entero, racional o real) de ser positivo o negativo;
a signos más y menos, los símbolos matemáticos utilizados en la suma y la resta;
a la función signo, se utiliza en matemáticas y programación para determinar si un número es positivo o negativo;

Además 
al signo clínico, cualquier manifestación de una enfermedad o alteración de la salud;
a Signos, álbum del grupo de rock Soda Stereo;
a «Signos», canción del álbum homónimo del grupo de rock Soda Stereo;
a Signos, miniserie argentina de 2015 transmitida por El Trece (canal 13 de Argentina);
a signo zodiacal, cada una de las doce partes o divisiones iguales del Zodíaco.

Enlaces externos